Bemmel ist der Name von

 Bemmel (Lingewaard), einem Ortsteil der Gemeinde Lingewaard, Provinz Gelderland, Niederlande

Bemmel ist der Familienname von

 Adriaan Cornelis Valentin van Bemmel (1908–1990), Zoologe
 Christoph von Bemmel (1707–nach 1783), deutscher Landschaftsmaler
 Georg Christoph Gottlieb von Bemmel der Ältere (1738–1794), deutscher Landschaftsmaler
 Georg Christoph Gottlieb von Bemmel der Jüngere (1765–1811), deutscher Landschaftsmaler
 Jan van Bemmel (* 1938), Pionier der Medizinischen Informatik
 Johann Christoph von Bemmel (1717–1788), deutscher Landschaftsmaler
 Johann Georg von Bemmel (1669–1723), deutscher Genre-, Landschafts- und Schlachtenmaler
 Peter von Bemmel (1685–1753), deutscher Landschaftsmaler

 Willem van Bemmel (1630–1708), niederländischer Maler